Савранський Леонід Пилипович (28 квітня 1876, Таганча — 11 вересня 1966, Москва) — артист опери (ліріко-драматчний баритон), оперети, концертний співак та вокальний педагог. Народний артист РРФСР (з 1934 року).
 Савранський ліс — ландшафтний заказник загальнодержавного значення (з 1984) у Савранському районі, найбільший лісовий масив Одеської області та один з найбільших в Україні ландшафтний заповідник дубових лісів.
 Савранський заказник — заказник місцевого значення в Харківській області
 Савранський район — адміністративна одиниця на півночі Одеської області, на відстані 220 км від обласного центру.
 Бурачок савранський (див. Бурачок (рід))

Див. також 
 Цибуля савранська